Кукуевское сельское поселение — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Кукуевское сельское поселение — в Валуйском районе Белгородской области.
 Кукуевское сельское поселение — в Воткинском районе Удмуртской Республики.